Il doppio del torneo di tennis Wismar Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lars Burgsmüller e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Bernardo Martínez e Óscar Ortiz 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Mathias Huning (quarti di finale)
 Bernardo Martínez /  Óscar Ortiz (finale)

 Nebojša Đorđević /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Rodolphe Gilbert /  Stéphane Simian (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wismar Challenger 1997